Assioet (stad), stad in Egypte
 Assioet (gouvernement), gouvernement in Egypte